Джон Артър Литгоу () (роден на 19 октомври 1945 г.) е американски актьор, музикант и автор.

Най-известен е с ролите си на Дик Соломон в „На гости на третата планета“ и Артър Мичъл в „Декстър“. Участва във филми като „Във вихъра на танца“, „Приключенията на Букару Банзай“, „Зоната на здрача: Филмът“, „Хари и семейство Хендерсън“, „Катерачът“, „Версия Пеликан“, „Шрек“, „Възходът на планетата на маймуните“ и „Интерстелар“.

Джон Литгоу изигра ролята на Уинстън Чърчил в 1-ви сезон на сериала Короната, по Netflix.

Външни препратки 
 
 

Възпитаници на Харвардския университет
Американски озвучаващи актьори
Американски актьори и актриси
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Родени в Рочестър (Ню Йорк)